Санта Марија де ла Паз има више значења:

 Санта Марија де ла Паз (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Марија де ла Паз, Вијехо (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Марија де ла Паз, Нуево (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Марија де ла Паз, Лос Аламос (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Санта Марија де ла Паз (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Марија де ла Паз (Санта Марија де ла Паз, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику